Кислов, Андрей Александрович: Кислов, Андрей Александрович (род. 1936) — организатор парусного спорта в СССР.
 Кислов, Андрей Александрович (1908—1968) — советский военачальник, генерал-майор авиации.